Belagerung von Belgrad steht für folgende militärische Ereignisse:

 Belagerung von Belgrad (1440) durch die Osmanen im Jahre 1440
 Belagerung von Belgrad (1456) durch die Osmanen im Jahre 1456
 Belagerung von Belgrad (1521) durch die Osmanen im Jahre 1521
 Belagerung von Belgrad (1688) durch die Österreicher im Jahre 1688
 Belagerung von Belgrad (1690) durch die Osmanen im Jahre 1690
 Belagerung von Belgrad (1693) durch die Österreicher im Jahre 1693
 Belagerung von Belgrad (1717) durch die Österreicher im Jahre 1717
 Belagerung von Belgrad (1739) durch die Osmanen im Jahre 1739
 Belagerung von Belgrad (1789) durch die Österreicher im Jahre 1789
 Belagerung von Belgrad (1805–1807) durch die Serben von 1805 bis 1807

Siehe auch:

 Schlacht von Belgrad 1717, Schlacht im Venezianisch-Österreichischen Türkenkrieg, siehe Venezianisch-Österreichischer Türkenkrieg #Die Schlacht von Belgrad 1717
 Belgrader Operation, sowjetisch-bulgarische Großoffensive gegen die Wehrmacht im Jahre 1944